Oberliga Süd steht für:

 die derzeit bestehende Eishockey-Oberliga Süd der Herren in Deutschland
 die von 1945 bis 1963 existierende Fußball-Oberliga Süd der Herren in Deutschland
die Staffel Süd der Fußball-Oberliga Nordost der Herren in Deutschland